

Codici 
 WF – codice vettore IATA di Widerøe
 WF – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Wallis e Futuna
 WF – codice ISO 3166-2:FR di Wallis e Futuna

Informatica 
 .wf – dominio di primo livello di Wallis e Futuna

Altro 
 WF – targa automobilistica di Wolfenbüttel (Germania)
 WF – targa automobilistica di Varsavia-Praga Póludnie (Polonia)